

Єрмаковка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Єрмаковка — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Єрмаковка — село, Сарикольський район, Костанайська область

Єрмаковка — село, Табунський район, Алтайський край